Ву́лиця Плеха́нова — назва вулиць у різних населених пунктах України та інших країн колишнього СРСР.

Вулиця Плеханова — вулиця в місті Донецьк.
 Вулиця Плеханова — вулиця в місті Київ.
 Вулиця Плеханова — вулиця в місті Луганськ.
 Вулиця Плеханова — вулиця в місті Чернівці.

 Вулиця Плеханова — колишня назва вулиці Богдана Ступки у місті Балта.
 Вулиця Плеханова — колишня назва вулиці Нестора Літописця у місті Бориспіль.
 Вулиця Плеханова — колишня назва вулиці Аверкія Гончаренка в місті Бровари.
 Вулиця Плеханова — колишня назва вулиці Івана Бойка в місті Вінниця.
 Вулиця Плеханова — колишня назва Заводської вулиці в місті Гайсин.
 Вулиця Плеханова — колишня назва Берегової вулиці в місті Глобине.
 Вулиця Плеханова — колишня назва вулиці Князя Володимира Великого в місті Дніпро.
 Вулиця Плеханова — колишня назва вулиці Гірників в місті Добропілля.
 Вулиця Плеханова — колишня назва вулиці Панаса Саксаганського в місті Запоріжжя.
 Вулиця Плеханова — колишня назва вулиці Григорія Сковороди в місті Коростишів.
 Вулиця Плеханова — колишня назва Березової вулиці в місті Куп'янськ.
 Вулиця Плеханова — колишня назва вулиці Енергетиків в місті Курахове.
 Вулиця Плеханова — колишня назва вулиці Зелена у місті Лебедин.
 Вулиця Плеханова — колишня назва вулиці Владислава Бєлоруса в місті Лубни.
 Вулиця Плеханова — колишня назва вулиці Миколи Махинька у місті Марганець.
 Вулиця Плеханова — колишня назва вулиці Іллі Мечникова у смт. Нова Водолага.
 Вулиця Плеханова — колишня назва вулиці Ольги Кобилянської в місті Новоград-Волинський.
 Вулиця Плеханова — колишня назва вулиці Хуторська у місті Павлоград.
 Вулиця Плеханова — колишня назва Янтарної вулиці в місті Покровськ.
 Вулиця Плеханова — колишня назва вулиці Саші Птурі в місті Полтава.
 Вулиця Плеханова — колишня назва вулиці Ігоря Александрова в місті Слов'янськ.
 Вулиця Плеханова — колишня назва вулиці Василя Стуса в місті Суми.
 Вулиця Плеханова — колишня назва вулиці Данила Галицького в місті Фастів.
 Вулиця Плеханова — колишня назва вулиці Олександра Попадинця в місті Ужгород.

Вулиця Плеханова — вулиця в місті Калуга.
 Вулиця Плеханова — вулиця в місті Липецьк.
 Вулиця Плеханова — вулиця в місті Москва.
 Вулиця Плеханова — вулиця в місті Тула.
 Вулиця Плеханова — вулиця в місті Перм.
 Вулиця Плеханова — вулиця в місті Пенза.

Див. також 
 Плеханівська вулиця

Вулиці, названі на честь людей